Melay (Maine-et-Loire)
 Melay (Haute-Marne)
 Melay (Saône-et-Loire)